Пучко́ва — женская форма русской фамилии .

 Известные носители 
 Пучкова, Алла Яковлевна (род. 1935) — советский (российский) педиатр, профессор кафедры пропедевтики детских болезней Санкт-Петербургского педиатрического медицинского университета.
 Пучкова, Валентина Михайловна (1918—1994) — директор Хорольской средней школы, Герой Социалистического Труда.
 Пучкова, Екатерина Наумовна (1792—1867) — русская писательница и поэтесса.
 
 Пучкова, Ольга Алексеевна (род. 1987) — российская теннисистка и модель.
 Пучкова-Арешко, Анна Васильевна (род. 1978) — белорусская байдарочница.